Gunnar Beskow är namnet på flera personer:
 Gunnar Beskow (geolog) (1901–1991), geolog och författare
 Gunnar Beskow (hovrättsråd) (1879–1936), jurist